(696) Леонора () — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу Xc. Он был открыт 10 января 1910 года американским астрономом Джоэлом Меткалфом в Тонтонской обсерватории. Назван в честь жены математика Артура Сноу, который вычислил орбиту астероида. Тиссеранов параметр относительно Юпитера — 3,113.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Джоэлом Меткалфом